Launch Off to War è il primo album in studio del gruppo street punk statunitense Cheap Sex, pubblicato nel 2003.

Tracce

Collegamenti esterni